Кубок Чехии по футболу 2013/14 года () — 21-й розыгрыш Кубка Чехии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Официальный сайт 
Статистика кубка на сайте soccerway.com 

Спорт в Чехии в 2013 году
Спорт в Чехии в 2014 году
Чехия
2013/2014